David Fincher (1962-), réalisateur et producteur américain.
 Jack Fincher, journaliste et scénariste américain.
 Leta Hong Fincher, journaliste, féministe et écrivaine américaine.
 Ruth Fincher (1951-), géographe australienne.
 Stephen Fincher (1973-), homme politique américain.